5-й Чемпионат Украины по футболу среди дублеров с этого сезона начал проводиться под эгидой Премьер-Лиги, получил новое название Молодёжное первенство Украины и новый регламент.

Первенство началось 15 июля 2008 года, завершилось 25 мая 2009 года. Чемпионом стала команда донецкого «Шахтёра», за 3 тура до финиша обеспечив чемпионство и прервав тем самым 4-летнюю гегемонию дублёров киевского «Динамо».

Участники 
В молодёжном первенстве в 2008—2009 годах принимали участие молодёжные составы 16 команд Премьер-лиги:

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Молодёжное первенство. 30-й тур. Результаты, турнирная таблица, бомбардиры
 МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2008\09

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009
Футбол на Украине в сезоне 2008/2009